Horace R. Monday ist der Name folgender Personen:

* Horace R. Monday, Sr. (1907–1996) gambischer Politiker
 Horace R. Monday, Jr. (1933–1991), gambischer Ökonom und Diplomat